Mertin ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Mertin (1942–2017), österreichische Schauspielerin
 Erich Mertin (1872–1928), Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Herbert Mertin (* 1958), deutscher Politiker (FDP)
 Holger Mertin (* 1977), Multiperkussionist, Sound-Artist und Musikethnologe

 Ray-Güde Mertin (1943–2007), deutsche Philologin, Literaturagentin und Übersetzerin
 Ulrich Mertin (* 1977), deutscher Musiker, Dirigent und experimenteller Komponist
 Wolfgang Mertin (* 1942), deutscher Dokumentarfilmer

Siehe auch: 
 Märtin